Die Liste der Spieler von Benfica Lissabon umfasst Spieler, die für den portugiesischen Fußballverein Benfica Lissabon mindestens einen Einsatz in der SuperLiga hatten.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 26. Juni 2009.

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre.
 von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler einen Profivertrag bei dem Verein hatte. Bei Spielern, bei denen der Zeitpunkt des Vertragsbeginns oder Vertragsendes unbekannt ist, wird das Jahr des ersten bzw. letzten Einsatzes genannt.
 Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Benfica Lissabon in der SuperLiga absolvierte.
 Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Benfica Lissabon in der SuperLiga
 Position: Nennt die Spielposition des Fußballers.
 Nationalspieler: Zeigt an, ob der Spieler im Laufe seiner Karriere in mindestens einem offiziellen A-Länderspiel zum Einsatz kam. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Spieler während seiner Zeit bei Benfica Lissabon in die Nationalmannschaft berufen wurde.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimalige Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

!
Lissabon Benfica
Fussballspieler Lissabon Benfica